Оуен (округ, Індіана)
Оуен (округ, Кентуккі)